El Trofeu Costa del Sol, anteriorment anomenat Trofeu Internacional Costa del Sol, és un torneig amistós de futbol organitzat pel Málaga Club de Fútbol i l'ajuntament de Màlaga. Els partits es disputen a l'estadi La Rosaleda.

Edicions

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Historia del Trofeu Costa del Sol en l'època del C.D. Málaga
 RSSSF

Futbol a Andalusia
Málaga CF
Tornejos amistosos d'estiu